Peripatoides är ett släkte av klomaskar. Peripatoides ingår i familjen Peripatopsidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Klomaskar
Peripatoides